Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1958. godinu je osvojio Jadran iz Herceg Novog.

I. savezna liga

II. savezna liga

Kvalifikacije za II. saveznu ligu 
Turnir igran u Zagrebu kao zamjena za poništeni turnir iz Ohrida koji je igran 1957. (za sezonu 1958.)

Turnir igran u Ljubljani za popunu II. savezne lige za 1959.

Izvori 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003, Vela Luka, 2007.

1958.